LCJE steht als Abkürzung für:
 Lausanne Consultation on Jewish Evangelism
 Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn

Abkürzung